Montrose es el nombre de dos estaciones en el Metro de Chicago:

 Montrose (línea Azul)
 Montrose (línea Marrón)

en:Montrose#CTA stations